De Rally van Portugal 1979, officieel 13º Rallye de Portugal Vinho do Porto, was de 13e editie van de Rally van Portugal en de derde ronde van het Wereldkampioenschap Rally in 1979. Het was de 66e rally in het Wereldkampioenschap Rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish vond plaats in Estoril.

Ford greep in een dominant optreden naar hun eerste overwinning van het seizoen toe, met Hannu Mikkola die met de eer mocht strijken, terwijl Björn Waldegård voor de derde keer achtereenvolgend de tweede plaats op zich zou nemen. Bernard Darniche leek even een serieuze bedreiging in de beginfase van de wedstrijd, totdat die met een elektrisch probleem zijn Lancia Stratos aan de kant moest zetten, waarna de Ford-rijders elkaar grotendeels in evenwicht hielden en Toyota's Ove Andersson op afstand de top drie zagen completeren.

Route

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

KP overwinningen

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top vijf posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
 Resultaten op Rallybase.nl
 Resultaten op Juwra.com

Por
Rally van Portugal